Ron W. Miller (1933-2019) – produttore cinematografico statunitense
 Ron Miller (1932-2007) – compositore e produttore discografico statunitense
 Ron Miller (1939) – giocatore di football americano statunitense
 Ron Miller (1947) – artista e scrittore statunitense